Andrieu Lagarda, escriptor occità.
 Pèire Lagarda, escriptor occità.